Kifmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Kifmann (* 1946), deutscher Journalist, Chefredakteur und Autor
 Mathias Kifmann (* 1970), deutscher Volkswirt